Unter Geiern bezeichnet:

 eine vom Karl-May-Verlag veröffentlichte Bearbeitung zweier Erzählungen von Karl May (Der Sohn des Bärenjägers und Der Geist des Llano estakado): siehe Karl May's Gesammelte Werke#Unter Geiern
 die Verfilmung des Buches, siehe Unter Geiern (Film)
 ein Album von Rio Reiser